Der Sparkassen Austrian Cup 1982 war ein Tennisturnier der Damen in Kitzbühel. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 19. bis 25. Juli 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Kitzbühel